Sredozemske igre 1959, uradno III. Sredozemske igre so bile prve tovrstne igre, ki so se odvijale v Aziji. Potekale so od 11. do 23.oktobra 1959 v Bejrutu, Libanon. Na igrah je nastopilo okoli 1000 moških športnikov iz trinajstih držav.

Medalje

Zunanje povezave
Mednarodni komite 
Rezultati

Sredozemske igre 1959
1959 v športu
Šport v Libanonu